Shotgun har kan syfta på:

Shotgun (golf) – en golfterm.
Sitta shotgun – en billek där man reserverar platsen bredvid föraren.
Shotgunmikrofon – en typ av riktad mikrofon
 Shotgun Messiah –  ett glam metal-band från Sverige som existerade mellan 1985 och 1993
Shotgun Willie – ett musikalbum av Willie Nelson från 1973

Se även
 Shotgun Creek